Iván Ramírez puede referirse a:

Iván Ricardo Ramírez, futbolist argentino
 Iván Ramírez del Campo "Ivanxo", jugador profesional de pádel español;
 Iván Ramírez Segovia, futbolista paraguayo;
 Iván Ramírez (actor), actor y humorista argentino;
 Iván Ramírez Molina, futbolista costarricense;
 Iván Ramírez Quintero, exmilitar colombiano.